Franciaország
Rosay, település Jura megyében
Rosay, település Seine-Maritime megyében
Rosay, település Yvelines megyében